Перич — фамилия южно-славянского происхождения. Известные носители:
 Перич, Владимир (1919—1945) — югославский разведчик, Народный герой Югославии.
 Перич, Иван
 Перич, Лука (род. 1987) — хорватский футболист.
 Перич, Марко
 Перич, Милан
 Перич, Николас (род. 1978) — чилийский футболист.
 
 Перич, Слободан (1961—2010) — полковник ВВС Югославии.